Кампоамор има више значења:

 Кампоамор (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Кампоамор (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику